Die Einband-Europameisterschaft wird seit 1950 in der Karambolagevariante Einband ausgetragen. In der Regel findet sie einmal jährlich statt. Ausgerichtet wird sie vom europäischen Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard).

Allgemeines 
Rekordsieger ist der Belgier Raymond Ceulemans mit 13 Titeln.
Aktueller Titelträger ist der Niederländer Dave Christiani.

Die Distanzen bei den Einband Europameisterschaften änderten sich mehrmals:
1950 bis 1956 wurde bis 150 Points gespielt.
1957 bis 1983 wurde bis 200 Points gespielt.
1984 wurde auf zwei Gewinnsätze bis 75 Points gespielt.
1985 bis 1988 wurde bis 150 Points gespielt.
1990 bis 1992 wurde auf zwei Gewinnsätze bis 50 Points gespielt.
1993 bis 1994 wurde auf zwei Gewinnsätze bis 75 Points gespielt.
1995 bis 2011 wurde bis 150 Points gespielt.
2012 wurde in der Gruppenphase bis 125 und in der KO-Runde bis 150 gespielt.
2013 wurde in der Gruppenphase bis 120 und in der KO-Runde bis 120 gespielt.
ab 2015 wird in der Gruppenphase bis 100 und in der KO-Runde bis 120 gespielt.

Bis zur Saison 2018/19 wurde in einem Gesamtturnier mit allen Karambolagedisziplinen alle zwei Jahre in Brandenburg an der Havel gespielt.

Modus 
Gespielt wird in acht Gruppen à 3 Teilnehmer bis 100 Punkte. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Viertelfinale. Ab hier wird bis 120 Punkte gespielt. Platz drei wird nicht ausgespielt.

Die Qualifikationsgruppen wurden nach Rangliste gesetzt. Es gab außer dem Titelverteidiger keine gesetzten Spieler mehr für das Hauptturnier.
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Preisgelder und Ranglistenpunkte 

Quellen:

Rekorde 
Rekordsieger ist der Belgier Raymond Ceulemans mit 13 Titeln

Die beste Partie bis 200 Points spielte 1978 in Brügge Francis Connesson mit 66,66 Durchschnitt.
1983 in Rucphen egalisierte Ludo Dielis diesen Rekord.
Die beste Partie bis 150 spielte Wolfgang Zenkner 1995 in Wijchen in einer Aufnahme, also 150,00 Durchschnitt.
1999 in Wijchen egalisierte Fonsy Grethen diesen Rekord.
2002 in Wijchen egalisierte Jean Paul de Bruijn ebenfalls diesen Rekord.

Die höchste Serie erzielte Francis Connesson 1978 mit 199 Points.
Die höchste Serie prolongiert spielte Wolfgang Zenkner 1995 in Wijchen mit 291.

Den besten Turnierdurchschnitt erzielte Jean Paul de Bruijn 2006 in Kortrijk mit 25,86.

Europarekordentwicklung Einband

Fotogalerie

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Homepage der CEB

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1950